Сборная Чехии по бейсболу — сборная, представляющая Чехию на международных соревнованиях по бейсболу. Основана в 1993 году. Ранее входила в Чехословакию.

Чехия занимает 6-е место в Европейском и 27-е место в Мировом рейтингах. Высшее достижение — 4-е место на чемпионате Европы 2014. С чемпионата Европы 1997 года постоянно участвует в основном этапе этого турнира. В 2009 году Чехия являлась хозяйкой группы на чемпионате мира (то есть все матчи проходили в Чехии). Ни разу не участвовала на Олимпиаде и в Межконтинентальном кубке.

Результаты

Классический чемпионат мира 

Чемпионат мира по бейсболу 2009

В 2009 году, впервые за всю историю Чемпионата мира, принимающих стран было несколько, а не одна, как это было раньше. И одной из этих стран была Чехия. А именно группа А (Мексика, Австралия, Тайбэй). И там все 3 матча проиграла (5-36).

Чемпионат Европы по бейсболу

Ссылки 
 Официальный сайт

Чехия
Бейсбол